GRIPAP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 841 амінокислот, а молекулярна маса — 95 990.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки